Tampa (geslacht), een geslacht van vlinders
 Tampa (Florida), een stad in Amerikaanse staat Florida
 Tampa (Kansas), een stad in Amerikaanse staat Kansas
 Tâmpa, een berg in Roemenië
 Tampa (West-Australië)
 Tampa (schip, 1984)